Homero Machado Coelho político brasileiro do estado de Minas Gerais
Lauro Machado Coelho jornalista brasileiro
José Machado Coelho de Castro político brasileiro, deputado federal constituinte em 1946

Ou ainda:
Rafael Coelho Machado compositor, professor, musicólogo, editor e multiinstrumentista radicado no Brasil

Desambiguação